Colosseo (o anfiteatro Flavio) – antico Anfiteatro romano, oggi monumento simbolo di Roma.

Musica 
Colosseum – band musicale britannico di genere progressive rock/jazz rock.
Colosseum Live – album musicale della band omonima.
Colosseum LiveS - The Reunion Concerts – concerto di reunion della band omonima.
Colosseum II – gruppo musicale inglese di genere progressive rock.
Colosseum – band musicale finlandese di genere doom metal.

Televisione
Colosseum – trasmissione televisiva di Rai 1.

Videogiochi 
Pokémon Colosseum – videogioco della serie Pokémon.
Fate/tiger colosseum – videogioco picchiaduro basato sulla serie multimediale Fate/stay night.

Pagine correlate 
Per ulteriori significati, si veda Colosseo (disambigua)